Newburg, ville de Californie ;
 Newburg, ville du Dakota du Nord ;
 Newburg, ville du Maryland ;
 Newburg, ville du Missouri ;
 Newburg, borough de Pennsylvanie ;
 Newburg, borough de Pennsylvanie ;
 Newburg, ville de Virginie-Occidentale ;
Newburg, ville du Wisconsin.

Voir aussi 
 
Homonymie de localités aux États-Unis